Mitridate II è il nome con cui sono conosciuti diversi sovrani dell'antichità:
Mitridate II del Bosforo – sovrano del regno del Bosforo Cimmerio;
Mitridate II di Cio – principe di Cio;
Mitridate II di Commagene – sovrano del regno di Commagene;
Mitridate II d'Iberia – sovrano del regno di Iberia;
Mitridate II di Partia – sovrano dell'impero partico;
Mitridate II del Ponto – sovrano del regno del Ponto.

Pagine correlate 
 Mitridate